Katana – japońska broń biała
 Katana – miasto w Syrii
 Katana – dystrykt w Syrii


Strony ujednoznaczniające